Raiffeisen Informatik este o companie de IT din Austria.

Compania a achiziționat compania IIRUC Service în anul 2007.

Număr de angajați în 2009: 1.400

Cifra de afaceri în 2007: 440 milioane Euro.

Note

Legături externe 
www.raiffeisenit.ro - Sit web oficial

Companii de IT
Companii din Austria